L'Un pour l'autre, un album de Maurane, sorti en 1998.
 L'Un pour l'autre, chanson éponyme de l'album.
 L'Un pour l'autre, chanson de Tina Arena sur son album 7 vies, sorti en 2008.

Voir aussi 
 Faits l'un pour l'autre, film de Robert B. Bean en 1971
 L'Un et l'Autre, compilation de Paul Piché en 1996
 L'Une et l'Autre, film de René Allio, en 1967
 L'Un dans l'autre, film de Bruno Chiche en 2017